За́падная хокке́йная ли́га () — одна из трёх основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу. Победитель лиги награждается Кубком Эда Чиновета и получает право сразиться за Мемориальный кубок с победителями.

WHL была основана в 1966 году хоккейным функционером Биллом Хантером. Поначалу лига не признавалась , однако уже в 1970 году официально вошла в число трёх лиг высшего уровня юниорского хоккея, а в 1972 году впервые чемпион WHL сразился за Мемориальный кубок.

Сегодня в WHL играют 22 команды, разделённые на две конференции, каждая из которых состоит из двух дивизионов. В Восточную конференцию входят 12 команд из канадских провинций Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия. В Западной конференции числятся 10 клубов из Британской Колумбии и американских штатов Вашингтон и Орегон.

История 
Была основана в 1966 семью командами из Саскачевана и Альберты: «Калгари Баффалос», «Эдмонтон Ойл Кингз», «Эстеван Брюинз», «Мус-Джо Кэнакс», «Реджайна Пэтс», «Саскатун Блейдз» и «Уэйбёрн Ред Уингз». Основателем лиги был Билл Хантер. Первое десятилетие лига постоянно расширялась. В 1967—1978 в лиге играл клуб «Флин-Флон Бомберс», возглавляемый будущей звездой НХЛ Бобби Кларком. В 1980-е годы произошло несколько скандалов с участием клубов лиги.

Участники 

В сезоне 2014/2015 примут участие те же 22 команды, что и в прошлом сезоне.

Плей-офф и Мемориальный Кубок 

Победитель плей-офф Западной хоккейной лиги получает Кубком Эда Чиновета, комиссионера лиги с 1972 по 1995 год. В плей-офф выходят 16 команд, по 8 из каждой конференции, которые играют серии до четырёх побед. Затем победитель WHL вместе с чемпионами OHL и QMJHL, а также хозяином турнира состязается за Мемориальный кубок — главный трофей юниорского хоккея в Северной Америке. Хозяином проведения розыгрыша Кубка по очереди становится одна из команд каждой лиги.

Обладатели Мемориального кубка 

Команды WHL девятнадцать раз выигрывали Мемориальный кубок:

Рекорды лиги 

Индивидуальные
 Наибольшее количество голов в сезоне: 108 — Рэй Ферраро (1983/84)
 Наибольшее количество передач в сезоне: 136 — Роб Браун (1986/87)
 Наибольшее количество очков в сезоне: 212 — Роб Браун (1986/87)
 Наибольшее количество штрафных минут в сезоне: 511 — Брент Гогол (1977/78)
 Наибольшее количество очков среди новичков в сезоне: 145 — Петр Недвед (1989/90)
 Наибольшее количество очков среди защитников в сезоне: 140 — Кэм Плант (1983/84)

Командные
 Наибольшее количество побед в сезоне: 60 — Виктория Кугарс (1980/81)
 Наибольшее количество очков в сезоне: 125 — Брэндон Уит Кингз (1978/79)
 Наибольшее количество голов в сезоне: 496 — Камлупс Блэйзерс (1986/87)
 Наименьшее количество пропущенных голов в сезоне: 125 — Келоуна Рокетс (2003/04)
 Наибольшее количество голов в большинстве в сезоне: 180 — Свифт-Каррент Бронкос (1988/89)

Трофеи и награды

См. также 
 Мемориальный кубок
 Кубок Эда Чиновета

Ссылки 

 
 
 

Канадская хоккейная лига
Хоккейные лиги Канады
Хоккей с шайбой в США